İyidere (district), een Turks district in de provincie Rize
 İyidere (stad), de hoofdplaats van het Turkse district İyidere